Music for the People ("musica per la gente" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Music for the People – album di Marky Mark & the Funky Bunch del 1991
 Music for the People – album dei The Enemy del 2009